Pozuelo de Zarzón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pozuelo de Zarzón (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Pozuelo de Zarzón (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar